KVM-switch, een hardwareapparaat
 KV Mechelen, een Belgische voetbalclub
 Netherlands Maritime Special Operations Forces, de Special Operations Forces van het Nederlandse Korps Mariniers